

Patronymes 
Dementiev (masculin ; ) ou Dementieva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anna Dementieva (1994-), gymnaste artistique russe
 Elena Dementieva (1981-), joueuse de tennis russe
 Elizaveta Dementieva (1928-2022), kayakiste soviétique
 Iana Dementieva (1978-), rameuse ukrainienne
 Ievgueni Dementiev (1983-), skieur de fond russe
 Nikolaï Dementiev (1907-1935), poète russe et soviétique

Patronyme russe